Geografia:
 Norfolk, comtat d'Anglaterra a la regió d'East Anglia
 Norfolk (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Norfolk (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Norfolk (Nebraska)
 Norfolk (Nova York)
 Norfolk (Virgínia), ciutat independent ubicada a Virgínia, Estats Units d'Amèrica
 Illa Norfolk, territori extern d'Austràlia a l'oceà Pacífic
 Dorsal de Norfolk, dorsal oceànica que s'estén des de Nova Caledònia a Nova Zelanda
 Miscel·lània:
 Lawrence Norfolk (Londres, 1963), novel·lista britànic
 Sistema Norfolk, sistema d'aprofitament agrícola